Peach kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles William Peach
 Mary Peach

Robotskapade auktorsförkortningar